Das Stahl-Zentrum in Düsseldorf umfasst acht Organisationen der deutschen Stahlerzeuger und setzt sich aus den Mitgliedern der Wirtschaftsvereinigung Stahl und den Mitgliedern des Stahlinstituts VDEh zusammen.

Allgemeines 
Unter dem Dach des Stahl-Zentrums arbeiten seit 1998 insgesamt acht Organisationen und Institutionen zusammen. Die Organisationen des Stahl-Zentrums sind:
 Wirtschaftsvereinigung Stahl
 Stahlinstitut VDEh
 Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V. (FOSTA)
 Edelstahl-Vereinigung e. V.
 Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER)
 Verlag Stahleisen GmbH
 VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH (BFI)
 Max-Planck-Institut für Eisenforschung (MPIE)
Die Gemeinschaftsorganisationen im Stahl-Zentrum vertreten rund 99 Prozent der Rohstahlproduktion in Deutschland und auch viele europäische Stahlerzeuger. Die rund 100 Stahlerzeuger in Deutschland beschäftigen etwa 90.000 Mitarbeiter und produzierten im Jahr 2016 rund 42 Millionen Tonnen Rohstahl.

Aktivitäten 
Ziel des Stahl-Zentrums ist es, durch Synergievorteile zu einem Kompetenz-Zentrum für Stahl in Deutschland zu werden und die Stahlindustrie in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wirkungsvoll zu vertreten. Das Stahl-Zentrum 

 hilft seinen Mitgliedsunternehmen durch gezieltes Marketing um nationalen und internationalen Wettbewerb,
 tritt für ihre Interessen in der deutschen und europäischen Stahlpolitik ein, 
 unterstützt die Weiterentwicklung der Stahltechnologie durch den Ausbau der technisch-wissenschaftlichen Gemeinschaftsarbeit, 
 setzt sich für ein besseres Image des Werkstoffes Stahl ein,
 informiert die Öffentlichkeit über aktuelle Entwicklungen in der Stahlindustrie.

Geschäftsführung 
Vorsitzender des Stahlinstituts VDEh und Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl ist seit April 2008 Hans Jürgen Kerkhoff. Peter Dahlmann ist seit Juli 2010 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Insgesamt beschäftigen die im Stahl-Zentrum zusammengefassten Organisationen rund 300 Mitarbeiter.

Weblinks 
 Homepage des Stahl-Zentrums

Einzelnachweise 

Wirtschaftsverband (Deutschland)
Organisation (Düsseldorf)
Gegründet 1998